L’Académie des Controverses et de la Communication Sensible (ACCS) est un regroupement de chercheurs, fondé par Bernard Motulsky, Thierry Libaert et François Allard-Huver en janvier 2018. 

Dans un contexte où un grand nombre de voix s’exprime à propos des controverses scientifiques, l'Académie des Controverses et de la Communication Sensible souhaite objectiver les points de vue et considérer les apports d’un regard scientifique basé sur les recherches en sciences humaines et sociales, en premier lieu des sciences de l’information et de la communication et de bien d’autres disciplines.

L'ACCS est constituée d'un conseil d'administration, d'un conseil scientifique et d'un comité d'orientation.

Le conseil d'administration de l'Académie est présidé depuis 2018 par un des cofondateurs, Thierry Libaert, auteur d'une trentaine d'ouvrages sur la communication de crise, la communication sensible et la communication environnementale et professeur des universités.

Domaines de recherche 
 Communication d’acceptabilité sociale
 Communication de crise, gestion de crise
 Communication sur les risques
 Communication sur des sujets sensibles
 Controverses, polémiques et affaires dans l’espace public
 Rumeurs, fausses informations, infox, fake news

Activités 
L'Académie des Controverses et de la Communication Sensible organise un séminaire annuel chaque année, à Paris, regroupant des chercheurs de toute la francophonie.

 2019 : L'argument scientifique dans les controverses, Fondation Charles-Léopold-Mayer, Paris
 2020 : Publicité et transition écologique, en ligne
 2021 : Astroturfing, de l’usurpation à la manipulation du débat public ?
 2022 : Normes et Labels. Quelle valeur pour la communication ?, Fondation Charles-Léopold-Mayer, Paris
 2023 :Les nouvelles formes de luttes environnementales,  Fondation Charles-Léopold-Mayer, Paris

Des séminaires en mode webinaire sont aussi organisés plusieurs fois par années, sur des sujets tels que :

 le greenwashing ;
 les relations publiques ;

Notes et références 

Controverse scientifique